Chimedza ist der Familienname folgender Personen:
 Cephas Chimedza (* 1984), simbabwischer Fußballspieler
 Paul Chimedza (* ?), simbabwischer Medizinfunktionär und Politiker